Noyers, comune dell'Alta Marna
 Noyers,  comune dell'Eure
 Noyers,  comune del Loiret
 Noyers-sur-Serein,  comune della Yonne